Erinni – personificazioni femminili della vendetta nella religione e nella mitologia greca
 Erinni – fumetto italiano ideato da Ade Capone
 Erinni – pseudonimo della scrittrice e poetessa italiana Maria Freschi